Amerikai Egyesült Államok
 Halfway (Kalifornia)
 Halfway (Allen megye, Kentucky)
 Halfway (Barren megye, Kentucky)
 Halfway (Calloway megye, Kentucky)
 Halfway (Maryland)
 Halfway (Missouri)
 Halfway (Oregon)
 Halfway (Wyoming)

 Egyesült Királyság
 Halfway (Berkshire)
 Halfway (Carmarthenshire)
 Halfway (Dél-Lanarkshire)
 Halfway (Glasgow)
 Halfway (Sheffield)

 Írország
 Halfway (Írország)

 Kanada
 Halfway (Kanada)